Карлос Дрогетт (, 15 октября 1912, Сантьяго — 30 июля 1996, Берн) — чилийский писатель, журналист.

Биография 
C 1933 изучал право и английскую литературу в Чилийском университете, прервал учёбу из-за национал-социалистического переворота и кровавой резни в 1938, хронику этих событий опубликовал на следующий год и не раз возвращался к ним позднее. Его роман о начале 1940-х годов Элой (1960, претерпел затем несколько редакций) вызвал большой интерес публики и критики, был не раз переиздан, переведен на другие языки.

В 1975 писатель эмигрировал в Швейцарию и больше никогда не возвращался в Чили.

Произведения

Романы 
 60 убитых на лестнице/ Sesenta muertos en la escalera (1953)
 Элой/ Eloy (1960; ит. и дат. пер. 1962, голл. пер. 1964, нем. пер. 1966, фр. и пол. пер. 1977)
 100 капель крови и 200 — пота/ 100 gotas de sangre y 200 de sudor (1961)
 Собачьи лапы/ Patas de perro (1965, фр. пер. 1981, рец. Северо Сардуя — )
 Куманек/El compadre (1967)
 Supay, el cristiano (1968)
 El hombre que había olvidado (1968)
 Все эти смерти/ Todas esas muertes (1971, премия крупнейшего испанского издательства Альфагуара)
 После потопа/ Después del diluvio (1971)
 El hombre que trasladaba las ciudades (1973)
 El enano Cocorí (1986, голл. пер. 1990)
 Смерть старикам/ Matar a los viejos (опубл. 2001)
 La señorita Lara (опубл. 2001)
 Sobre la ausencia (опубл. 2009)

Рассказы 
 Los mejores cuentos (1967)
 Кладбище слонов/ El cementerio de los elefantes (1971)

Эссе 
 Строительные материалы/ Materiales de construcción (1980)

Журналистика 
 Los asesinados del seguro obrero (1940, многократно переиздана)
 Escrito en el aire (1972)

Признание 
Национальная премия Чили по литературе (1970) за новаторскую технику повествования, ставящую писателя в ряд первых современных романистов.

Литература 
 Edwards J. Los convidados de piedra. Barcelona: Seix Barral, 1978 (переизд. 1985)
 Noriega T.A. La novelística de Carlos Droguett: aventura y compromiso. Madrid: Pliegos, 1983.
 Lomelí F.A. La novelística de Carlos Droguett: poética de la obsesión y el martirio. Madrid: Editorial Playor, 1983
 Coloquio internacional sobre la obra de Carlos Droguett/ Alain Sicard, ed. Poitiers: Centre de recherches latino-américaines, 1983 (материалы международной конференции)
 Ostría González M. Escritos de varia lección (ocho estudios). Concepción: Ediciones Sur, 1988
 Coello Gutiérrez E. Historia, ideología y mito: la obra literaria de Carlos Droguett. Madrid: Pliegos, 2013

Ссылки 
 Сайт архива Карлоса Дрогетта в Университете Пуатье

Примечания 

Персоналии по алфавиту
Писатели Чили
Журналисты Чили
Родившиеся в 1912 году
Родившиеся в Сантьяго
Умершие в 1996 году
Умершие в Берне
Лауреаты Национальной премии Чили по литературе